Nordmakedoniens fotbollslandslag kan avse
 Nordmakedoniens herrlandslag i fotboll
 Nordmakedoniens damlandslag i fotboll